Гали́на Миха́йловна Само́хина () — советская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в семье инженера-строителя Михаила Петровича Самохина и учительницы Марии Захаровны. Была четвёртым, младшим ребёнком в семье. Перед началом Великой Отечественной войны отец умер от туберкулёза.

С 1942 года вместе с семьёй находилась в эвакуации в Туле, где окончила среднюю школу.

С 1952 по 1957 год училась в ГИТИСе, окончила институт с отличием. Снималась на киностудии «Мосфильм», служила в Театре-студии киноактёра.

Дебютом в кино стал вышедший на экраны в 1956 году фильм «В добрый час!», снятый по одноимённой пьесе Виктора Розова, где она сыграла одну из главных ролей.

Личная жизнь 
Муж — режиссёр Владимир Граве (играл в фильме «Гусарская баллада» французского офицера, сражающегося с Ржевским). Дочь — Елена Граве (1959—2003).

Последние годы жизни много болела, перенесла несколько инфарктов, передвигалась в инвалидном кресле. Скончалась от инфаркта в возрасте 79 лет в одной из больниц Москвы после пожара в собственной квартире. Похоронена на Хованском кладбище.

Фильмография 
Сыграла много эпизодических ролей в фильмах.

Актриса 

  — Пока гром не грянет — эпизод
  — Посредник — эпизод
  — Мир в другом измерении (Фильм № 1 «Казённый дом») — прокурор
  — Работа над ошибками — вахтёр в театре
  — Артистка из Грибова — эпизод
  — Земля моего детства — эпизод
  — Первый парень — секретарша (нет в титрах)
  — Нас водила молодость… — Серафима Никаноровна, присматривающая за дочкой комполка Ниночкой Шебуровой
  — От зарплаты до зарплаты — сотрудница фабрики (нет в титрах)
  — Шанс — Настя, сестра Грубина
  — День рождения (короткометражный — жена Петровича
  — Ураган приходит неожиданно — эпизод
  — На вес золота — Дарья
  — Витя Глушаков — друг апачей — член родительского комитета
  — Человек, который закрыл город — секретарша
  — Надежда и опора — член бюро райкома (нет в титрах)
  — Тайна записной книжки — покупательница
  — Любимая женщина механика Гаврилова — посетительница адвоката
  — Приключения принца Флоризеля — служанка
  — Служебный роман — сотрудница статистического учреждения
  — Схватка в пурге — Глухова, жена
  — Пыль под солнцем — работница
  — Личное счастье — Таисия Фёдоровна, жена Радуна (1 серия)
  — Волшебный круг — эпизод  — Хождение по мукам — мать Маруси (11 серия «Ожидание»)
 —1983 — Вечный зов — эпизод (8 и 14 серии)
  — Назначение — эпизод  — Как закалялась сталь — мать Гришутки (указана в 4-й серии, а играла в 5-й)
  — Дела сердечные — эпизод  — Укрощение огня — эпизод  — Смертный враг — голодающая беженка  — Корона Российской империи, или Снова неуловимые — эпизод (нет в титрах)
  — Переступи порог — мама на собрании (в титрах — Н. Самохина)
  — Железный поток — эпизод  — Чёрный бизнес — спутница Громова в ресторане (в титрах — В. Самохина)
  — Перекличка — актриса  — Они не пройдут — эпизод  — Рассказы о юности (киноальманах) — Полина (фильм 2 «Комстрой»)
  — Мир входящему — переводчица в комендатуре  — Жизнь сначала — эпизод  — Конец старой Берёзовки — член строительной бригады, любовь Павла Сахарова  — Сверстницы — Люся, наставница Светланы на часовом заводе (нет в титрах)
  — Солдатское сердце — девушка с ребёнком (нет в титрах)
  — Шквал — Тоня  — Идиот — Александра Епанчина  — В добрый час! — Мария Алексеевна, невеста Аркадия Аверина Озвучивание 
  — Встреча со шпионом — Бася Гедровская''

Примечания

Ссылки 
 
 Галину Самохину сразила тяжёлая болезнь

Выпускники ГИТИСа
Похороненные на Хованском кладбище